Milcíades Peña puede referirse a:

 Milcíades Peña (padre),  historiador argentino; 
 Milcíades Peña (hijo), político argentino.